

Niemcy 
 Börnichen/Erzgeb. – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Börnichen – dzielnica miasta Lubin
 Börnichen – dzielnica miasta Oederan